Die Wahl zur Nationalversammlung in der Türkei 1977 fand am 5. Juni 1977 statt.

Das Ergebnis war ein Sieg für die Republikanische Volkspartei (CHP), die Wahlbeteiligung lag bei 72,4 %.

Die 213 errungenen Sitze reichten nicht für die Mehrheit, so musste die CHP einen Koalitionspartner suchen, um zu regieren. Süleyman Demirel von der zweitplatzierten Adalet Partisi wurde mit der Regierungsbildung beauftragt.

Ergebnis

Siehe auch 
 Politisches System der Türkei

Einzelnachweise 

Turkei #Nationalversammlung
Nationalversammlung 1977r